Павел Степанович Обливальный (1904 — 17 декабря 1976) — директор Петровской МТС Фрунзенской области, Герой Социалистического Труда (15 февраля 1957).

Биография 
Родился в 1904 году в городе Кокчетав Акмолинской области в семье рабочего.

С 1934 года директор Токмакской, затем Таласской автобазы (Киргизская ССР), старший механик и директор Таласской МТС. В 1944—1946 гг. начальник Таласского облзо.

В 1946—1959 годах директор Петровской МТС.

За особо выдающиеся успехи, достигнутые в работе по освоению целинных и залежных земель, и получение высокого урожая, Указом от 15.02.1957 присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В 1959—1961 гг. директор Беловодской МТС.

В 1961—1967 главный инженер объединения сельхозтехники Киргизской ССР.

С 1967 г. на пенсии.

Умер в г. Кара-Балта 17.12.1976.

Источники 
 Сперанский В. Павел Степанович Обливальный. Герой Социалистического Труда. Директор Петровской МТС [Фрунзенской обл.] // Передовые механизаторы в сельском хозяйстве. — М., Сельхозгиз, 1957. — с. 324—327.
 Герои Социалистического Труда Киргизстана. Kyrgyzstan, 1966 — Всего страниц: 578
 Кыргыз совет энциклопедиясы: Laktat͡sii͡a — pirrol. 1979
 https://tyup.net/page/oblivalnyj-pavel-stepanovich#cut
 https://centrasia.org/person2.php?st=1556178958

Ссылки